Шестой турнир Балтийской баскетбольной лиги состоялся в 2009/10 г. Впервые схема розыгрыша полностью совпала с апробированной сезоном раньше. Сезон начался с розыгрыша Президентского кубка. В сентябре начался регулярный чемпионат, в котором приняло участие 26 команд — 10 команд в «Элитном дивизионе» и 16 в «Кубке вызова». Затем в каждом из дивизионов прошли серии плей-офф.

Участники 
В шестом турнире Балтийской баскетбольной лиги приняло участие 25 команд из четырёх стран — 13 из Литвы, 6 из Латвии, 5 из Эстонии и 1 из Швеции. Впервые количество литовских клубов превысило 50 % от общего числа участников. Зато количество латвийских участников уменьшилось с 8 до 6. А вот эстонцы и шведы сохранили те же команды в тех же дивизионах. Дебютировали три клуба, и все литовские — Перлас, Рудупис и Ювентус. В элитном дивизионе сохранилась прежняя пропорция — по четыре команды из Литвы и Латвии плюс две из Эстонии. Из 10 команд, участвовавших в предыдущем первенстве, 8 сохранили свои места, включая литовский Невежис, отстоявший право на игру в элите победой в стыковых матчах. Два изменения произошли не по спортивному принципу. Место исчезнувшего АСК занял другой клуб из Риги — ВЭФ, а вместо рижского Баронс, сконцентрировавшегося на чемпионате Латвии, сыграли лиепайчане. Нельзя не отметить нелепый парадокс — Кейзармежс принял участие в Кубке вызова, но не участвовал в чемпионате Латвии.

Кубок Балтийской баскетбольной лиги 
Предсезонный турнир чемпионов трёх прибалтийских стран и чемпиона ББЛ, учреждённый годом ранее, прошёл под вывеской Кубка ББЛ (в сезоне 2008/2009 он назывался Президентский кубок). На этот раз в нём приняли участие чемпион Эстонии Калев/Крамо, чемпион Латвии Вентспилс, чемпион Литвы и ББЛ Летувос Ритас и вице-чемпион ББЛ Жальгирис. Турнир вновь прошёл в формате финала четырёх, на этот раз 25 и 26 сентября в Каунасе.

Элитный дивизион

Регулярный сезон 
Как и в прошлом сезоне, в плей-офф выходили шесть команд. В итоге лучшие выстроились согласно рейтингу стран — три места у литовцев, два у латышей, одно у эстонцев.

Четвертьфиналы 
В четвертьфиналах команды, занявшие в регулярном чемпионате места с третьего по шестое, выявили двух лучших, которым предстояло сразиться в финале четырёх с теми, кто занял первые два места. На этой стадии состоялись серии до двух побед, причём в обоих случаях были сыграны все три матча (24—31 марта). Первыми указаны хозяева первых матчей.

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл с 23 по 24 апреля 2009 года в Вильнюсе. Состав участников и занятые ими места полностью совпали с финалом четырёх пятилетней давности, также проходившим в Вильнюсе. Первые три места заняли представители Литвы, а чемпионом лиги стал Жальгирис, огорчивший гостеприимных хозяев.

1 Третье место было присуждено обоим клубам</small>

Кубок вызова 
Как и сезоном ранее, регулярный чемпионат второго по значимости дивизиона ББЛ прошёл в два этапа. Так как количество команд уменьшилось до 15, на первом этапе участники были разделены не на две, а на три группы.

Первый этап 
На первом этапе 15 команд соревновались в трёх группах по пять команд в каждой. По две первые команды из каждой группы, а также ещё две лучшие из числа занявших третьи места продолжили борьбу на втором этапе.

Плей-офф 
В плей-офф вышли восемь лучших команд по итогам первого этапа, составившие четвертьфинальные пары. Ни одна из двух латвийских команд до этой стадии не добралась, зато пять мест из восьми получили литовцы.

Четвертьфиналы

В четвертьфиналах игралось по два матча (первые 28 и 29 января, ответные — 12 февраля), на своей и на чужой площадке, при определении победителя учитывалась разница очков. Первыми указаны хозяева первых матчей — по регламенту, ими были команды, показавшие худшие результаты в регулярном чемпионате.

Полуфиналы

В этом сезоне вместо финала четырёх в Кубке вызова прошли обычные полуфиналы, по тому же принципу, что и четвертьфиналы.

Примечания 

2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе
Балтийская баскетбольная лига